Niemcy:
 Kaltenborn – dzielnica Bad Salzungen
 Kaltenborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Osoby:
 Hermann-Josef Kaltenborn – niemiecki polityk
 Olaf Kaltenborn – niemiecki publicysta

Zobacz też:
 Allstedt-Kaltenborn
 Kaltenborn-Stachau
 Kaltenbronn